Ideal Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ideal Township (Minnesota)
 Ideal Township (South Dakota)